Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Pam Shriver e Liz Smylie 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Jana Novotná (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (terzo turno)
 Patty Fendick /  Jana Strnadová (semifinali)

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (primo turno)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (finale)
 Rachel McQuillan /  Claudia Porwik (secondo turno)
 Sandy Collins /  Mary Pierce (primo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Julie Richardson (terzo turno)
 Sabine Appelmans /  Isabelle Demongeot (primo turno)
 Florencia Labat /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Katerina Maleeva /  Nathalie Tauziat (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1993